Harmónica (instrumento musical) — também chamada "gaita" ou "gaita de sopro"
Acordeão — por vezes chamado gaita no Brasil e em Cabo Verde
Dulzaina — instrumento de sopro espanhol que lembra a flauta, e em algumas regiões é chamado gaita;
Gaita de fole — instrumento musical, muitas vezes relacionado pela cultura à Escócia

Desambiguações de música